Chalk Knob bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Chalk Knob (Burnet County, Texas)	
 Chalk Knob (Travis County, Texas)